Mzab peut désigner :
 Mzab, une région de l’Algérie ;
 Mzab, une tribu berbère zénète marocaine et arabophone ;
 M'zab, une région du Maroc.

Voir aussi 
 Goundi du Mzab, une espèce de mammifères rongeurs